Cinti kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Provincia Nor Cinti, provins, Chuquisaca, 
 Camargo, Bolivia, församlingshuvudort, Chuquisaca, Provincia Nor Cinti, 

Robotskapade Boliviaförgreningar